Az 1941-es magyar férfi nagypályás kézilabda-bajnokság a tizenötödik nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. IX. ker. LE, 2. Kistex SE, 3. BTK, 4. Lampart SC, 5. MPSE, 6. MOVE SzTE, 7. Piarista DSE, 8. Katholikus LE.

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Nemzeti Sport 1941.12.02. (tabella) 1941.02.18 (terem)
Pluhár István: Magyarországi sportegyesületek története (Közérdekű Könyvkiadó Vállalat, 1942)
Kézilabdázás 1970/3. szám (Sportmúzeum könyvtára)

F1941
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag